Plaats in Indonesië
 Mojosarirejo (Driyorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Mojosarirejo (Kemlagi), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java